Nouveau Monde est le sixième album de La Fouine sorti le vendredi . Il a récolté seulement 5225 exemplaires en une semaine.

L'album s'est classé à la  la première semaine d'exploitation.
Le  de l'album fut Ça va toujours (qui n'y a finalement pas figuré en raison d'un mauvais accueil du public).

Liste des titres

Samples

Contenu

Singles officiels

Singles promotionnels

Clips 
 : Par intérêt (réalisé par Glenn Smith)
 : Insta (réalisé par Glenn Smith)
 : Argent sale (réalisé par Glenn Smith)
 : Terminus (réalisé par Glenn Smith)
 : Sans ta voix (réalisé par Beat Bounce) 
 : La fin du monde (réalisé par Glenn Smith) 
 : Es-tu validé ?

Notes et références 

http://www.13or-du-hiphop.fr/le-blog/2016/04/07/jul-maitre-gims-soprano-sch-nekfeu-fouine-dernier-top-album/%3cnowiki/%3e

Album musical sorti en 2016
Album de La Fouine